Néró Arrigo Boito befejezetlen operája
Néró Pietro Mascagni operája (1935)
Néró utónév
Néró sötétkék színű csemegeszőlő-fajta

Lásd még
Nero (egyértelműsítő lap)